Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 28 и 29. августа на стадиону Тегу.

Победници

Рекорди 
Списак рекорда пре почетка светског првенства 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у полуфинале обезбедила су по три најбоља атлетичара из сваке групе (КВ) плус још 4 атлетичара са најбољим временима (кв).

Ветар:Група 1: +1.0 m/s, Група 2: -0.2 m/s, Група 3: +1.4 m/s, Група 4: -0.3 m/s

Полуфинале 
Пласман у финале обезбедила су по три најбоља атлетичара из сваке групе (КВ) плус још 2 атлетичара са најбољим временима (кв).

Ветар:Група 1: -1.4 m/s, Група 2: -1.6 m/s

Финале 
Ветар: -1.1 m/s

Референце

Спољашње везе 
 на службеном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном